Huia is een:
Kikkergeslacht, zie Huia (geslacht)
Uitgestorven Nieuw-Zeelandse vogel, zie Huia (vogel)